Тазвел има више значења:
 Округ Тазвел (Вирџинија)
 Округ Тазвел (Илиноис)
 Тазвел (Вирџинија)
 Тазвел (Тенеси)